Фредрик Гулбрандсен (; 10 сентября 1992, Лиллестрём, Норвегия) — норвежский футболист, нападающий турецкого клуба «Адана Демирспор». Выступал в сборной Норвегии.

Клубная карьера 

Гулбрандсен — воспитанник клуба «Лиллестрём» из своего родного города. 6 мая 2009 года в матче против «Старта» он дебютировал в Типпелиге. В 2010 году для получения игровой практики Фредрик на правах аренды перешёл в «Люн». 5 апреля в матче против «Будё-Глимт» Гулбрандсен дебютировал в первом норвежском дивизионе. 1 мая в поединке против «Мосса» он забил свой первый гол за новый клуб. После окончания аренды Гулбрандсен вернулся в «Лиллестрём». 3 июля 2011 года в матче против «Викинга» Фредрик забил свой первый гол за команду.

Летом 2013 года Фредрик перешёл в «Молде». 3 августа в матче против «Бранна» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Гулбрандсен забил свой первый гол за «Молде». В своём первом сезоне Гулбрандсен стал обладателем Кубка Норвегии, а через год повторил этот успех и стал чемпионом страны.

Летом 2016 года Гулбрандсен перешёл в зальцбургский «Ред Булл». 23 июля в матче против «Штурма» он дебютировал австрийской Бундеслиге. В этом же поединке Фредрик забил свой первый гол за «быков». 10 марта 2017 года Гулбрандсен был взят в аренду клубом MLS «Нью-Йорк Ред Буллз» на сезон. В американской лиге он дебютировал 11 марта в матче против «Колорадо Рэпидз», заменив на 88-й минуте Брэдли Райт-Филлипса. 6 июня «Нью-Йорк Ред Буллз» поместил Гулбрандсена в список отказов. В 2018 году он помог «Ред Булл Зальцбург» выиграть чемпионат.

25 июня 2019 года Гулбрандсен перешёл в турецкий «Истанбул Башакшехир», подписав трёхлетний контракт.

Международная карьера 
27 августа 2014 года в товарищеском матче против сборной ОАЭ Гулбрандсен дебютировал за сборную Норвегии.

Статистика

Достижения 
 «Молде»
 Чемпион Норвегии — 2014
 Обладатель Кубка Норвегии — 2013, 2014

 «Ред Булл» (Зальцбург)
 Чемпион Австрии — 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Австрии — 2018/19

 «Истанбул Башакшехир»
 Чемпион Турции — 2019/20

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на сайте Altomfotball.no
 

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Лиллестрём»
Игроки ФК «Люн»
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Ред Булл» Зальцбург
Игроки ФК «Нью-Йорк Ред Буллз»
Игроки ФК «Истанбул Башакшехир»
Игроки ФК «Адана Демирспор»